Четыре свободы:

 Четыре свободы — речь Франклина Рузвельта
 Четыре свободы — термин, используемый в рамках европейской экономической интеграции
 Четыре свободы — основа определения свободного программного обеспечения согласно Фонду СПО
  — исторический роман 
 Четыре свободы — картины Нормана Роквелла

См. также 
 Четыре свободы (речь) (аудиофайл)